Zallagow () ist der Familienname folgender Personen:

 Dsambolat Anatoljewitsch Zallagow (* 2000), russischer Fußballspieler
 Ibragim Jurjewitsch Zallagow (* 1990), russischer Fußballspieler